Francesco Corrado: dirigente sportivo italiano
 Francesco Corrado: pallavolista italiano